Angelica songorica är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Angelica songorica ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Kvannar
songorica